Zločin či zločiny  může být:
 zločin – závažný trestný čin
 zločin z nenávisti
 zločin bez oběti
 válečný zločin
 zločin proti lidskosti
 zločin proti míru
 zločin agrese

historie 
 Zločiny Německa za druhé světové války
 Sovětské válečné zločiny
 Japonské válečné zločiny

literatura
 Zločin a trest
 Zločin na Zlenicích hradě L. P. 1318

filmy a seriály
 Zločin (dánský seriál)
 Zločin (americký seriál)
 Zločin v Polné
 Zločin v šantánu
 Zločin a trest v New York City
 Zločiny nad Seinou''